Ivić (en serbe Alphabet cyrillique serbe : Ивић) est un nom de famille qui est notamment porté par :

Aleksa Ivić (1881-1948), historien, père de Pavle Ivić et grand-père d'Aleksandar Ivić ; 
Ilija Ivić (1971-), footballeur serbe ;
Pavle Ivić (1924-1999), linguiste et académicien serbe ;
Milka Ivić (1923-2011), linguiste et académicienne serbe, femme de Pavle Ivić ;
Aleksandar Ivić (1949-2020), fils de Pavle Ivić et de Milka Ivić, mathématicien et académicien serbe ;
Tomislav Ivić (1933-2011), joueur de football devenu ensuite entraîneur de football yougoslave ;
Vladimir Ivić (1977-), footballeur et entraîneur serbe.

Homonymie de patronyme